Parkview Apartments bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Parkview Apartments (Arkansas), ID-Nr. 89000335
 Parkview Apartments (Oregon), ID-Nr. 92000085